Erik Van Looy – regista, sceneggiatore e conduttore televisivo belga
 Frans Van Looy – ciclista su strada e dirigente sportivo belga
 Jacobus van Looy – pittore e scrittore olandese
 Lucas Van Looy – vescovo cattolico belga
 Rik Van Looy – ex ciclista su strada, pistard e dirigente sportivo belga